Диго́рцы ( ) — субэтнос осетин, проживающий на Северном Кавказе, коренное население части Дигории — западной части Северной Осетии, также проживают в Кабардино-Балкарии, Ставропольском краях. Имеют диаспоры в ряде стран Европы и Ближнего Востока.

Говорят на дигорском диалекте осетинского языка (в рамках ленинской языковой политики до 1937 года развивался как отдельный литературный язык), относящегося к иранской группе индоевропейской языковой семьи.

Этимология 
Самоназвание дигорцев — дигорон, во множественном числе дыгурæттæ или дигорæ. Этноним «дигорон» упоминается в армянской географии VII века в форме «тикор» и «астикор».

Согласно Васо Абаеву, этноним «дигорон» происходит от старого кавказского племенного названия. Он отождествлял корень «диг-» этнонима «дигорон» с «-дыг-» из самоназвания черкесов, «адыгэ». Эта точка зрения была подвергнута критике со стороны Р. Бильмайера и Д. Бекоева, которые возводили этноним к «tygwyr» в иронском диалекте, означающем «сборище, скопление, группа». О. Менхен-Хелфен связывал «дигорон» с названием тохаров — «тогар». В свою очередь, А. Алемань, соглашаясь с В. Абаевым, считает гипотезы его критиков малоправдоподобными.

История 
В «Армянской географии» (VII век) среди племенных названий встречается этноним ассдигор — принято считать, что это упоминание дигорцев. На этом и других (в частности, лингвистических) основаниях предполагается, что диалектное разделение в прото-осетинском языке произошло достаточно рано, в домонгольское время. У дигорцев сохранились сказания о нашествии в начале XV века на Кавказ Тимура (Нана Задалеская и Темур Алсак).

Дигорцы составляют основную часть населения Дигории — западной части Северной Осетии (Дигорский и Ирафский районы республики) и проживающих в Кабардино-Балкарии осетин (с. Озрек, Урух, Ст. Урух и др.). В начале XIX века некоторое количество дигорских семей из предгорных сёл Кет и Дидината переселились на территорию современного Моздокского района. Здесь на правом берегу Терека, возникло два больших поселения дигорцев — Черноярское (Дзæрæште, 1805 г.) и Ново-Осетинское (Мусгъæу, 1809 г.)

В отличие от остальной Осетии, которая присоединилось к Российской империи в 1774 году, Дигория с Балкарией вошли в состав Российской Империи в 1827 году.

В первой половине XIX века дигорцы исповедовали как ислам, так и христианство. Российское правительство, стремящееся размежевать христиан и мусульман, переселяет дигорцев на равнину, основав в 1852 году Вольно-Христиановское и Вольно-Магометановское селения. Христианами являются также моздокские дигорцы из станиц Черноярская и Ново-Осетинская. Немалое количество дигорцев-мусульман во второй половине XIX века переселилось в Турцию, где они компактно поселились возле города Карс (сёла Сарыкамыш и Хамамли).

Сейчас большая часть дигорцев Ирафского района и проживающих в Кабардино-Балкарии исповедует ислам, в Дигорском районе живут преимущественно христиане. Значительно влияние осетинских традиционных верований как среди номинальных мусульман, так и среди номинальных христиан.

Дигорцы воевали с ордами кочевников во времена нашествий и с царизмом во времена Большой Кавказской войны. В периоды войн с фашистскими захватчиками, дигорцы активно приняли участие в военных действиях за защиту родины.

Дигорский диалект 

По сравнению с иронским, дигорский диалект сохраняет более архаичные черты общего языка-предка. Иначе говоря, в ряде явлений фонетики и морфологии дигорский и иронский диалекты могут быть рассматриваемы как два последовательных этапа развития одного и того же языка".

Письменность на дигорском диалекте существовала (параллельно с письмом на иронском диалекте) с самого появления осетинской письменности на русской графической основе, то есть с середины XIX века. Однако постепенно удельный вес письма на иронском, положенном в основу осетинского литературного языка, увеличивался, что приводило временами к почти полному прекращению печатания дигорских текстов.

Со времени установления советской власти и до 1937 года дигорский считался отдельным языком, издавались учебники и другие издания. Однако в 1937 году дигорский алфавит был объявлен «контрреволюционным», и дигорский язык был вновь признан диалектом осетинского языка, а передовая дигорская интеллигенция подверглась репрессиям.

Ю.А. Дзиццойты, приводя в качестве одной из джавско-дигорских изоглосс лексемы ady, adgur (джав.) — ad, adgor (дигор.) ‛одолжение’, ‛должник’, отмечает, что «эти и подобные джавско-дигорские изоглоссы свидетельствуют об участии общего этнического элемента в этногенезе южных осетин и дигорцев». Труды: Камболов Тамерлан Таймуразович (1959). Очерк истории осетинского языка.

Культура 
 Памятник поэту Блашка Гурджибекову в г. Владикавказе и г. Дигоре
 Государственный Северо-Осетинский Дигорский драматический театр — во Владикавказе
 Драматический народный театр районного значения в городе Дигора
 Ансамбль песни и танца «Кафт», г. Дигора
 Статуя Иисуса Христа, раскрывшего руки (подобие статуи в Рио-де Жанейро) при въезде в город Дигорæ
 Аллея Славы в г. Дигорæ
 Парк культуры и отдыха имени дирижёра Мариинского театра (г. Санкт-Петербург) Валерия Гергиева в г. Дигорæ
 Газета «Дигори хабæрттæ» («Вести Дигории», Дигорская районная газета)
 Газета «Дигорæ» (республиканская газета)
 Газета «Ирæф» (Ирафская районная газета)
 Жизнь «Ирафского района»
 Журнал «Ирæф» (литературный журнал Союза писателей РСО-Алания)
 Музей в селении Задалеск Ирафского района
 Краеведческий музей Г. А. Цаголова г. Дигора
 В с. Дур-Дур Дигорского района Музей народного художника Осетии М. Туганова (Филиал Краеведческого музея РСО-Алания) г. Владикавказа
 В селении Карман-Синдзикау Дигорского района экспонируется творчество народного художника Осетии Сосланбека Едзиева
 Памятник Салавату Юлаеву, народному герою Башкирии, сподвижнику Е.Пугачева установлен Сосланбеком Тавасиевым
 Уроженец г. Дигоры Мурат Дзотцоев, удостоен Ордена Славы в 1956 году во время Венгерских событий
 В г. Дигоре названы улицы именами Героев Советского Союза, проявивших отвагу и героизм на полях сражений Великой Отечественной войны: Астана Кесаева, Александра Кибизова, Ахсарбека Абаева, Сергея Бицаева, Павла Билаонова, Александра Батышева
 В г. Воронеже именем Лазаря Дзотова названа улица («Улица лейтенанта Дзотова»)
 В г. Дигоре именем Сергея Чихавиева, работника МВД, трагически погибшего в 1994 г. при исполнении служебных обязанностей, названа улица
 В г. Красноярске именем героя гражданской войны Хаджумара Гетоева, уроженца селения Сурх-Дигора, названы средняя школа и улица, установлен бюст
 Памятник революционерам-керменистам, героям гражданской и Великой Отечественной войн в г. Дигорæ
 В г. Владикавказе названы улицы именами революционеров-керменистов: Георгия Цаголова, Дебола Гибизова, Андрея Гостиева, Колка Кесаева, Данела Тогоева
 В г. Владикавказе именем Героя Советского Союза Астана Николаевича Кесаева (капитана подводной лодки «Малютка») названа улица

Ссылки 
 М. И. Исаев, Дигорский диалект осетинского языка
 Ф. М. Таказов. «Дигорон-уруссаг дзурдуат — Дигорско-русский словарь и Русско-дигорский словарь — Уруссаг-дигорон дзурдуат». Владикавказ, 2015
 Т. Т. Камболов. «Языковая ситуация и языковая политика в Северной Осетии: история, современность, перспективы» . Владикавказ, 2007
 А. Ангуни. Государственность народа Нохчий. Произведение первое. Аланий Жарга.
 Камболов Тамерлан Таймуразович (1959). Очерк истории осетинского языка.

Примечания 

Осетия
Осетины
Народы Кавказа
Народы России